Михаил Старостин:
 Старостин, Михаил Леонтьевич (род. 1955) — спидвейный гонщик.
 Старостин, Михаил Степанович (род. 1924) — советский электротехник, лауреат Государственной премии СССР (1981).